Kraljevi irski polk (izvirno ) je lahko:
 Kraljevi irski polk (1684-1922), ustanovljen leta 1684 in razpuščen leta 1922
 Kraljevi irski polk (1992), ustanovljen leta 1992 (trenutni)